

Дани сећања 

590-е пне.